Færden er et norskt efternavn (oprindelig et gårdnavn), der henviser til blandt andre:

 Anders Færden (1860–1939) – norsk jurist
 Michael Johan Færden (1836–1912) – norsk præst
 Olaus Færden (1826–1913) – norsk landmand og politiker
 Wilhelm Hansen Færden (1852–1923) – norsk officer og politiker

Efternavne